Воскресе́нье — многозначное слово.

 Воскресенье — день недели.
 Прощёное воскресенье — последнее воскресенье перед Великим постом. 
 Воскресенье — в славянских представлениях персонаж «Неделя», персонификация воскресенья.

Топоним 
 Воскресенье — деревня в Петушинском районе Владимирской области. 
 Воскресенье — село в Буйском районе Костромской области. 
 Воскресенье — село в Сокольском районе Нижегородской области. 
 Воскресенье — село в Клепиковском районе Рязанской области. 
 Воскресенье — деревня в Весьегонском районе Тверской области. 
 Воскресенье-Глазуново — деревня в Чухломском районе Костромской области. 
 Погост Воскресенье — село в Вологодском районе Вологодской области. 
 Пустое Воскресенье — деревня в Пыталовском районе Псковской области.

Фильмы 
 Воскресенье (фильм, 1997) — американский фильм, реж. Джонатан Носситер.
 Воскресенье (фильм, 1999) — американский фильм, реж. Стивен Джилленхол.
 Воскресенье (фильм, 2007) — швейцарский фильм, реж. Саймон Келлер.
 Воскресенье (фильм, 2019) — российский фильм, реж. Светлана Проскурина.
 Воскресенье (мультфильм) — канадский короткометражный мультипликационный фильм Патрика Дойона.

Песни 
 Воскресенье (песня) — Бабаджанян, Льясов.

См. также 
 Вербное воскресенье (значения)
 Кровавое воскресенье (значения)
 Воскресение (значения)